El acrónimo AVL puede tomar a:

 Automatic Vehicle Location (Localización Automática de Vehículos).

 La Academia Valenciana de la Lengua.

 El árbol binario de datos AVL, ideado por Adelson-Velskii y Landis.

 Nivelador automático de volumen (Automatic Volume Limiter). Su principal función consiste en controlar el volumen, porque los anuncios publicitarios suelen estar a mayor volumen, con lo cual se evita una subida repentina del mismo.

 Son las siglas de la empresa "Audio Video & Lighting" que su actividad principal se centra en la distribución Imagen y sonido profesional. www.avlspain.com

 En inglés significa "Automatic Vehicle Location", lo que se conoce en habla hispana como Rastreo Satelital de Flotas. 

Siglas